Keeling ist der Familienname folgender Personen:

 Charles David Keeling (1928–2005), US-amerikanischer Klimaforscher
 Kevin Keeling, US-amerikanischer Schauspieler
 Shaun Keeling (* 1987), südafrikanischer Ruderer
 Walter Angus Keeling (1873–1945), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 William Keeling (16.–17. Jahrhundert), britischer Schiffskapitän im Dienst der britischen Ostindien-Kompanie

Siehe auch:

 Keeling-Inseln, heute: Kokosinseln
 Keeling-Kurve
 Kieling
 Kiehling